ZVE steht als Abkürzung für:
 Zeitverwendungserhebung der amtlichen Statistik in Deutschland
Zellstoffverbundelement, ein Dämmstoff
 Zentrale Verarbeitungs-Einheit, siehe Prozessor#Grundlegende Informationen
 Zentrum für Virtuelles Engineering, siehe Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation#Infrastruktur

zvE steht für:
 Zu versteuerndes Einkommen, die Bemessungsgrundlage bei der Steuerfestsetzung der Einkommen- und Körperschaftsteuer

Abkürzung